Lillo (Antwerpen), een voormalig dorp ten noorden van de stad Antwerpen
Fort Lillo, een fort in de buurt van het dorp
Lillobrug, een brug bij Lillo
Berendrecht-Zandvliet-Lillo, een district van de stad Antwerpen
Slag bij Lillo, een zeeslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog bij Lillo (Antwerpen)
Lillo (Limburg), een plaats in de Limburgse gemeente Houthalen-Helchteren
Lillo (Toledo), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
Lillo (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Østre Toten